Слово Три может иметь несколько значений:

 Три (3) — натуральное число между 2 и 4.
 Три — гавар в провинции Утик Великой Армении.
 Три () — река в канадской провинции Нунавут.

Персоналии 
 Три, Герберт Бирбом (1852—1917) — английский актёр, режиссёр, театральный педагог и импресарио.
 Три, Дороти (настоящее имя До́роти Эсте́ль Три́биц; 1906—1992) — американская актриса и писательница.
 Три, Оливер (род. 1993) — американский актёр.

См. также 
 «Три» — оригинальное название фильма «Папоротник и огонь» 1965 года.
 3 (значения)
 Три Сутрисно